Багдаса́ров () — фамилия армянского происхождения. Также встречается в варианте Богдасаров. Форма с армянским окончанием — .

От фамилии образовано название хутора в Краснодарском крае.

Известные носители

Багдасаров 
 Багдасаров, Андрей Аркадьевич (1897—1961) — доктор медицинских наук.
 Багдасаров, Армен Юрьевич (род. 1972) — узбекистанский дзюдоист, тренер.
 Багдасаров, Валерьян Иванович (род 1957) — советский регбист, российский регбийный тренер.
 
 Багдасаров, Ростислав Игоревич (1993—2021) — украинский футболист.
 Багдасаров, Семён Аркадьевич (род. 1954) — российский политолог, историк.
 Багдасаров, Хачик Саакович (1929—2013) — советский и российский физикохимик.
 Багдасаров, Юрий Ервандович (род. 1929) — советский и российский физик, профессор.
 Багдасаров, Шаген Багдасарович (1916—2017) — советский и российский специалист в области разведочного бурения.

Багдасарова 
 Багдасарова, Карина Михайловна (род. 1973) — российская артистка цирка, укротительница, дрессировщица.
 Багдасарова, София Андреевна — российский историк изобразительного искусства, журналистка, художественный критик, блогер.

Богдасаров 
 Богдасаров, Артур Гургенович (род. 1977) — российский кларнетист, дирижёр.
 Богдасаров, Максим Альбертович (род. 1973) — белорусский учёный, доктор геолого-минералогических наук.
 Богдасаров, Михаил Сергеевич (род. 1960) — советский и российский актёр, российский режиссёр.
 Богдасаров, Николай Микиртичевич (1868—?) — георгиевский кавалер, полковник (1912).
 Богдасаров, Сурен Петросович (1920—2009) — советский тяжелоатлет и тренер по тяжёлой атлетике.

Топоним 
 Богдасаров (Багдасаров) — хутор в Абинском районе Краснодарского края.

Примечания